Гуля́єв:
 Гуляєв Борис Іванович (1929—2020) — доктор біологічних наук.
 Гуляєв Василь Олександрович (* 1963) — український політик, сільський голова Молодіжного Овідіопольського району. Народний депутат України VIII скликання (з 2014).
 Гуляєв Віталій Анатолійович — полковник, командир 28-мої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гуляєв Віталій Михайлович — перший проректор Дніпровського державного технічного університету, заслужений працівник освіти України.
 Володимир Гуляєв (1924—1997) — російський актор.
 Гуляєв Кирило Дмитрович (* 1986) — кандидат технічних наук, лауреат державної премії в галузі освіти, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.
 Гуляєв Олексій Михайлович (1863—1923) — український правознавець, доктор римського права — 1894, академік ВУАН з 1923.
 Гуляєв Юрій Олександрович (1930—1986) — радянський співак.

Жінки 
 Гуляєва Анна Валеріївна (* 1991) — українська кіноактриса, танцівниця.
 Гуляєва Марія Яківна (1911 — ?) — українська радянська діячка, Герой Соціалістичної Праці (1960).
 Гуляєва Наталія Миколаївна (* 1949) — український науковець, педагог
 Гуляєва Ніна Іванівна (* 1931) — радянська, російська актриса театру і кіно. Народна артистка РРФСР. Вдова народного артиста СРСР В. М. Невинного.

Примітки 

Російські прізвища